Шульган-Таш:

 Шульган-Таш — заповедник в Башкирии
 Шульган-Таш — одно из названий Каповой пещеры в заповеднике «Шульган-Таш».